Фригга — в германо-скандинавской мифологии жена Одина, верховная богиня.

 Фригга — персонаж, появляющийся в книгах издательства Marvel Comics в частности с супергероем Тором.
 (77) Фригга — астероид главного пояса, принадлежащий к металлическому спектральному классу M.